José Luis Moreno peut faire référence à :
José Luis Moreno (1947-), producteur de télévision espagnol ;
José Luis Moreno Ruiz (1974-), torero espagnol ;
José Luis Moreno Barroso dit Joselu (1991-),  footballeur espagnol.

Homonymie de personnes